Mockritz (Dresden), een wijk van de Duitse stad Dresden
 Mockritz (Elsnig), een Ortsteil van de Duitse gemeente Elsnig
 Mockritz (Großweitzschen), een Ortsteil van de Duitse gemeente Großweitzschen